Bitka kod Tobruka (1911.), Talijansko-turski rat
 Bitka za Tobruk (1941.), savezničko zauzimanje Tobruka u siječnju 1941.
 Opsada Tobruka, opsada Sila osovine od travnja do studenoga 1941.
 Bitka za Tobruk (1942.), Sile osovine zauzimaju Tobruka u lipnju 1942.